In 2013 werd de derde editie van de WAFU Nations Cup gespeeld. Het voetbaltoernooi werd gespeeld van 21 tot en met 28 november 2013 in Ashanti. Oorspronkelijk stond het toernooi gepland tussen 24 oktober en 3 november, maar dit werd uitgesteld. De wedstrijden werden gespeeld in 2 stadions, het Baba Yara Stadium en het Len Clay Stadium. Ghana won het toernooi door met 3–1 van Senegal te winnen. Liberia werd derde door in de troostfinale Ghana te verslaan met 3–1. Togo werd derde.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Troostfinale

Finale

Doelpuntenmakers
4 doelpunten
 Saibou Badarou

3 doelpunten
 Abdel Fadel Suanon
 Talla N'Diaye
 Sapol Mani

2 doelpunten
 Kwabena Adusei
 Latif Mohammed
 Oumarou Alio Youssouf

1 doelpunt

Externe link
 Ghana gastland Wafu cup 2013 (www.goal.com)

Voetbal in 2013
Voetbal in Ghana
WAFU Nations Cup
Sportevenement in Ghana